Jelovica (Gorenja vas - Poljane), een plaats in de Sloveense gemeente Gorenja vas-Poljane
 Jelovica (Pirot), een plaats in de Servische gemeente Pirot